Островчицы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Островчицы — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Островчицы — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Островчицы — деревня в Клецком районе Минской области.